Fumika Segawa (ur. 23 maja 1999 w Nayoro) – japońska skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw świata juniorów (2017).

W lipcu 2014 zadebiutowała w cyklu FIS Cup. Zdobyła brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych na Mistrzostwach Świata Juniorów 2017.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1999